Мо́рис Джордж Ке́ндалл (; 6 сентября 1907, Кеттеринг, Великобритания — 29 марта 1983, , Суррей, Великобритания) — английский статистик.

Биография 
Родился в Кеттеринге. Изучал математику в Колледже Святого Иоанна в Кембридже, окончил с отличием по математике () в 1929 году. Поступил на службу в Министерство сельского хозяйства (), где заинтересовался применением статистики. Одной из первых его работ было исследование урожайности с использованием факторного анализа. В 1934 году был избран членом Королевского статистического общества. С 1949 года преподаватель Лондонской школы экономики и политических наук. С 1961 года в течение двух лет возглавляет Королевское статистическое общество. В дальнейшем возглавил проект Всемирное обследование рождаемости () под патронажем Международного статистического института и Организации Объединённых Наций. В 1980 году ушёл на пенсию из-за болезни.

Морис Кендалл — автор многочисленных трудов по статистике и теории вероятностей. Его имя носит один из коэффициентов ранговой корреляции.

Публикации 
 The advanced theory of statistics, 1943
 Rank correlation methods, 1948.
 An introduction to the theory of statistics, 1968. (совместно с Джорджем Удни Юлом)
 Studies in the history of statistics and probability, 1969 (совместно с Эгоном Пирсоном)

На русском языке 
 Юл Джордж Эдни, Кендэл Морис Дж. Теория статистики / Пер. с англ. Под ред. Ф. Д. Лившица. — 14-е изд., пересмотр. и расшир. — М. : Госстатиздат, 1960. — 779 с. : черт.
 Кендэл Морис Дж., Стьюарт Алан. Теория распределений. — М.: Наука, 1966. — 566 с.
 Кендэл Морис Дж., Стьюарт Алан. Статистические выводы и связи. — М.: Наука, 1973. — 899 с.
 Кендэл Морис Дж., Стьюарт Алан. Многомерный статистический анализ и временные ряды. — М.: Наука, 1976. — 736 с.

Примечания

Ссылки 
 Maurice George Kendall — биография Мориса Кендалла

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники колледжа Святого Иоанна (Кембридж)
Статистики по алфавиту
Статистики Великобритании
Статистики XX века
Члены Британской академии
Избранные члены Международного статистического института
Преподаватели Лондонской школы экономики
Президенты Королевского статистического общества
Награждённые золотой медалью Гая
Действительные члены Эконометрического общества